Consuelo – nome proprio di persona spagnolo femminile
Consuelo – comune della Repubblica Dominicana
Consuelo – romanzo di George Sand
Consuelo – opera lirica di Alfonso Rendano